Граф Касл Стюарт в графстве Тирон — наследственный титул в системе Пэрства Ирландии. Он был создан в 1800 году для Эндрю Томаса Стюарта, 9-го барона Касл Стюарт (1725—1809).

История 
Графы Касл-Стюарт вели своё происхождение по мужской линии от шотландского королевского дома Стюартов. Они являлись прямыми потомками сэра Уолтера Стюарта (ум. 1425), хранителя замка Дамбартон, младшего сына Мердока Стюарта, 2-го герцога Олбани, сына Роберта Стюарта, 1-го герцога Олбани, младшего сына короля Шотландии Роберта II. Один из сыновей Уолтера, сэр Эндрю Стюарт получил титул лорда Эйвондейла в 1459 году и стал лордом-канцлером Шотландии (1460—1482). Другой сын, Уолтер Стюарт (до 1425 — до 1488), стал бароном Морфи в 1479 году. Его внук Эндрю Стюарт получил возрождённый титул лорда Эйвондейла (ок. 1499), угасший после смерти его кузена в 1488 году. Лорд Эндрю Эйвондейл был одним из многочисленных шотландских пэров, которые погибли в битве с англичанами при Флоддене в 1513 году.

Старший сын лорда Эйвондейла, Эндрю Стюарт, 2-й лорд Эйвондейл (ум. 1549) обменялся титулом с сэром Джеймсом Гамильтоном из Финнарта (ок. 1495 1540), внебрачным сыном Джеймса Гамильтона, 1-го графа Аррана. В 1542 году Эндрю Стюарт был признан парламентом Шотландии лордом Стюартом из Очилтри. Его преемником стал сын — Эндрю Стюарт, 2-й лорд Очилтри (ок. 1521 1591), сын которого, Эндрю Стюарт, 1-й барон Касл-Стюарт (1560—1629), унаследовал титул 3-го лорда Очилтри и стал первым камер-юнкером короля Шотландии Якова VI Стюарта. В 1615 году он отказался от титула барона Очилтри в пользу своего двоюродного брака — сэра Джеймса Стюарта, сына Джеймса Стюарта, графа Аррана, младшего сына 2-го лорда Очилтри.

В качестве компенсации за потерянный титул король Яков Стюарт в 1619 году создал для него титул барона Касл-Стюарт (пэрство Ирландии). В 1611 году Эндрю Стюарт поселился в Ольстере, где он получил во владение 3000 акров (12 км²) земли в графстве Тирон. Ему наследовал его сын, Эндрю Стюарт, 2-й барон Касл-Стюарт (1590—1636), который в 1628 году получил титул баронета (Баронетство Новой Шотландии). 2-й барон избрал своей резиденцией замок Roughan и стал основателем Стюартстауна в графстве Тирон. Его старший сын, сэр Эндрю Стюарт, 2-й баронет (ум. 1639), стал 3-м бароном и губернатором Форта Фолкленд в графстве Оффали, сражался на стороне роялистов в Гражданской войне. У него была одна дочь и единственная наследница — Мэри Стюарт, — которая стала женой , который получил во владение большую часть имений Стюартов в Ирландии. В 1639 году баронский титул унаследовал Джосиас Стюарт, младший брат сэра Эндрю, который умер в 1662 году бездетным. В 1685 году после смерти 4-го барона Касл-Стюарт его преемником стал его дядя, достопочтенный Джон Стюарт (ум. 1685), ставший 5-м бароном. После смерти Джона титул перешёл к его племяннику, Роберту Стюарту из Ирри (1646—1686) в графстве Тирон, старшему сыну Роберта Стюарта из Ирри, третьему сыну Эндрю Стюарта, 1-го барона Касл-Стюарта.

Роберт Стюарт, 6-й барон Касл-Стюарт (ум. 1686), был отцом Эндрю Стюарта (1672—1715), который во время «Славной революции» был отправлен в Шотландию. В возрасте 12 лет он стал законным наследником титула 7-го барона Касл-Стюарт, но после своего возвращения в Ирландию не стал претендовать на титул и владения, которые перешли к вышеупомянутому графу Суффолку. Вместо этого, де-юре 7-й барон избрал своей резиденцией Ирри, которую он переименовал в Стюарт-холл , рядом со Стюартстауном в графстве Тирон. Его сын и преемник, Роберт Стюарт (1700—1742), также проживал в Стюарт-холле. Его преемником стал старший сын, Эндрю Томас Стюарт (1725—1809), который ходатайствовал перед королём и в 1774 году стал полноправным 9-м бароном Касл-Стюарт. В 1793 году для него был создан титул виконта Касл-Стюарт, а в 1800 году он стал 1-м графом Касл-Стюарт (пэрство Ирландии).

Лорд Касл-Стюарт был крещён под именем Томаса Стюарта Эндрю Стюарта-Мура. Мур — девичья фамилия его прабабки по отцовской линии, Энн (Мур) Стюарт, дочери Уильяма Мура Гарви, двоюродной сестры 1-го графа Кланбрассила. Ему наследовал его старший сын, Роберт Стюарт (1784—1854), 2-й граф Касл-Стюарт. Его старший сын, Эдвард Стюарт, 3-й граф Касл-Стюарт (1807—1857), скончался бездетным, и ему наследовал его младший брат, Чарльз Стюарт (1810—1874), 4-й граф Касл-Стюарт. Его единственный сын, Генри Джеймс Стюарт (1837—1914), 5-й граф Касл-Стюарт, получил в 1867 году королевское разрешение на дополнительную фамилию «Ричардсон», которая принадлежала его тестю. Он скончался, не оставив мужского потомства, ему наследовал двоюродный брат, Эндрю Джон Стюарт (1841—1921), который стал 6-м графом. Он был вторым сыном преподобного Эндрю Годфри Стюарта, четвёртого сына 2-го граф Касл-Стюарт. Его два старших сына погибли во время Первой мировой войны. Его преемником в 1921 году стал его третий сын,  (1889—1961), 7-й граф Касл-Стюарт. Он представлял Харборо в Палате общин Великобритании (1929—1933). Он был женат с 1920 года на Элеонор Гуггенхайм, старшей дочери Соломона Геггенхайма и Ирен Гуггенхайм (урождённой Ротшильд). Два его старших сына погибли во Второй мировой войне.

По состоянию на 2022 год обладателем графского титула является его третий сын — Артур Патрик Эвондейл Стюарт (род. 1928), 8-й граф Касл-Стюарт, — наследовавший отцу в 1961 году.

Представителем рода Стюарт был Генри Стюарт, 1-й лорд Метвен (ок. 1495 1552), младший сын 1-го лорда Эйвондейла (вторая креация). Он был третьим мужем с 1528 года Маргариты Тюдор (1489—1541), дочери английского короля Генриха VII и вдовы шотландского короля Якова IV Стюарта.

Фамильная резиденция — Стюарт-холл в окрестностях Стюартстауна в графстве Тирон.

Лорды Эйвондейл (ок. 1499) 
 Эндрю Стюарт, 1-й лорд Эйвондейл (ум. 9 сентября 1513), один из сыновей Александра Стюарта (ум. 1489)
 Эндрю Стюарт, 2-й лорд Эйвондейл (ум. 1548), старший сын предыдущего, лорд Стюарт из Очилтри с 1542 года.

Лорды Стюарт из Очилтри (1542) 
 1542—1548: Эндрю Стюарт, 1-й лорд Очилтри (ум. 1548), сын Эндрю Стюарта, 1-го лорда Эйвондейла
 1548—1591: Эндрю Стюарт, 2-й лорд Очилтри (ок. 1521 — 21 марта 1591), старший сын предыдущего
 1591—1615: Эндрю Стюарт, 3-й лорд Очилтри (1560—1629), сын Эндрю Стюарта, мастера из Очилтри (ум. до 1578) и внук Эндрю Стюарта, 2-го лорда из Очилтри, отказался от титула лорда Стюарта из Очилтри в 1615 году и получил взамен в 1619 году титул барона Касл-Стюарт.

Бароны Касл Стюарт (1619) 
 1619—1629: Эндрю Стюарт, 1-й барон Касл-Стюарт (1560—1629), сын Эндрю Стюарта, мастера из Очилтри (ум. до 1578) и внук Эндрю Стюарта, 2-го лорда из Очилтри
 1629—1639: Эндрю Стюарт, 2-й барон Касл-Стюарт (ум. 30 марта 1639), старший сын предыдущего
 1639—1650: Эндрю Стюарт, 3-й барон Касл-Стюарт (ум. 10 августа 1650), старший сын предыдущего
 1650—1662: Джозиас Стюарт, 4-й барон Касл-Стюарт (ок. 1637 — 2 декабря 1662), младший сын 2-го барона Касл Стюарт
 1662—1685: Джон Стюарт, 5-й барон Касл-Стюарт (ум. 1685), второй сын 1-го барона Касл Стюарт
 1685—1686: Роберт Стюарт, 6-й барон Касл-Стюарт (ум. 1686), сын полковника Роберта Стюарта (ум. 1662), племянник предыдущего
 1686—1715: Эндрю Стюарт, де-юре 7-й барон Касл-Стюарт (1672—1715), сын предыдущего
 1715—1742: Роберт Стюарт, де-юре 8-й барон Касл-Стюарт (3 марта 1700 — 25 марта 1742), сын предыдущего
 1742—1809: Эндрю Томас Стюарт, 9-й барон Касл-Стюарт (1725—1809), единственный сын предыдущего, граф Касл Стюарт с 1800 года.

Графы Касл Стюарт (1800) 
 1800—1809: Эндрю Томас Стюарт, 1-й граф Касл Стюарт (29 августа 1725 — 26 августа 1809), сын Роберта Стюарта, 8-го барона Касл Стюарт, и Маргарет Эдвардс
 1809—1854: Роберт Стюарт, 2-й граф Касл Стюарт (19 августа 1784 — 10 июня 1854), старший сын предыдущего
 1854—1857: Эдвард Стюарт, 3-й граф Касл Стюарт (11 сентября 1807 — 20 февраля 1857), старший сын предыдущего
 1857—1874: Чарльз Эндрю Нокс Стюарт, 4-й граф Касл Стюарт (23 апреля 1810 — 12 сентября 1874), второй сын 2-го графа Касл Стюарт
 1874—1914: Генри Джеймс Стюарт-Ричардсон, 5-й граф Касл Стюарт (21 марта 1837 — 5 июня 1914), единственный сын предыдущего
 1914—1921: Эндрю Джон Стюарт, 6-й граф Касл Стюарт (21 декабря 1841 — 7 ноября 1921), сын преподобного Эндрю Годфри Стюарта (1812—1889) и внук 2-го графа Касл Стюарт
 1921—1961: Артур Стюарт, 7-й граф Касл Стюарт (6 августа 1889 — 5 ноября 1961), третий сын предыдущего
 1961 — настоящее время: Артур Эйвондейл Патрик Стюарт, 8-й граф Касл Стюарт (род. 18 августа 1928), третий сын предыдущего
 Наследник: Эндрю Ричард Чарльз Стюарт, виконт Стюарт (род. 7 октября 1953), единственный сын предыдущего.

См. также 
 Герцог Олбани (креация, 1398)
 Лорд Эйвондейл
 Лорд Очилтри
 граф Арран (Шотландия)

Ссылки 
 Kidd, Charles, Williamson, David (editors). Debrett’s Peerage and Baronetage (1990 edition). New York: St Martin’s Press, 1990
 Leigh Rayment’s Peerage Pages 
 thepeerage.com 

Графы Ирландии
Пэрство Ирландии